Chucarosaurus diripienda ("lagarto indomable revuelto") es la única especie conocida del género extinto Chucarosaurus es un género de dinosaurio saurópodo titanosauriano que vivió a mediados del período Cretácico, entre el Cenomaniense y el Turoniense, hace unos 93 millones de años en lo que es hoy Sudamérica. Fue encontrado en la Formación Huincul de Argentina, es conocida a partir por varios huesos de las extremidades..

El espécimen holotipo de Chucarosaurus, MPCA PV 820, fue descubierto en sedimentos de la Formación Huincul, fechados entre el Cenomaniano medio y el Turoniense inferior del período Cretácico tardío, en la Reserva Natural Pueblo Blanco en la provincia de Río Negro, Argentina. El espécimen consta de un húmero izquierdo completo, un radio izquierdo parcial, un metacarpiano II izquierdo completo, un isquion izquierdo , un fémur y un peroné izquierdos parciales, una tibia derecha parcial y un metatarso indeterminado parcial, todos los cuales pertenecen a un individuo. También se remitió una muestra adicional, MPCA PV 821, que consta de un fémur y una tibia izquierdos.

En 2023, Agnolin et al . describió Chucarosaurus diripienda, un nuevo género y especie de titanosaurianos colososaurianos, basándose en estos restos fósiles. El nombre genérico , Chucarosaurus, combina "chucaro", una palabra mapudungun que significa "animal duro e indomable" con la palabra latina "saurus", que significa "reptil". El nombre específico , C. diripienda, se deriva de una palabra latina que significa "revuelto"

Chucarosaurus era un titanosauriano grande y de extremidades delgadas. Su fémur medía aproximadamente 1,9 metros de largo, algo más pequeño que los 2,5 metros de longitud estimados del fémur del Argentinosaurus. Como en otros colososaurianos, la cresta deltopectoral del húmero estaba engrosada en su mitad distal. El isquion tiene un pedúnculo ilíaco más corto y robusto que en otros titanosaurios.

Agnolín et al. en 2023 recuperaron a Chucarosaurus como un miembro colososauriano de Titanosauria, como el taxón hermano de un clado formado por Notocolossus y Lognkosauria . Los resultados de sus análisis filogenéticos se muestran en el siguiente cladograma.

Referencias

Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Titanosauria